Первый дивизион чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2000 — 2-й турнир в первом дивизионе и 23-й турнир в группе С чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд . Проходил с 20 по 24 марта 2000 года в Мариборе Словения.
Победитель турнира получал право сыграть в следующем году в первом дивизионе чемпионата мира 2001 года. 2 команды, занявшие последние места выбывали в третий дивизион чемпионата мира среди юниоров 2001 года.
Остальные команды на следующий год, разыграли первый турнир во втором дивизионе чемпионата мира 2001 года

Арена 

Все матчи чемпионата прошли в Ледна Дворана Табор.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд. Сборная Испании победила в турнире Второго дивизиона чемпионата Европы 1999 года. Сборные Венгрии и Великобритании пришли из группы В чемпионата мира среди юниоров 1999 года, остальные  пришли из первого дивизиона чемпионата Европы среди юниоров 1999 года.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд

Матч за 7-е место 

Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+2).

Финал 

Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Ссылки 

 
 Информация о турнире  passionhockey.com

C